Jakob Wentzel war ein deutscher Glockengießer im 17. Jahrhundert.

Leben 
Wentzel, auch andere Schreibweisen wie Jacob Wentzel und Jakob Wenzel sind geläufig, wirkte in Magdeburg. Ab 1686 betrieb Wentzel im Kuriengarten des Domherren Baron von Schweinitz eine Gießhütte, für die er acht Taler im Jahr zahlte. Zumindest ab 1688 war er Eigentümer des Hauses Zur Jagd am Magdeburger Breiten Weg.

Wentzel war verheiratet. 1706 veräußerte seine Witwe das Haus Zur Jagd, so dass er spätesten 1706 verstorben sein muss.

Werke 
Folgende Werke Wentzels sind bekannt:

Einzelnachweise 

Glockengießer
Künstler der Angewandten Kunst (Magdeburg)
Deutscher
Geboren im 17. Jahrhundert
Gestorben im 17. oder 18. Jahrhundert
Mann